Hermann Ude ist der Name folgender Personen:

* Hermann Ude (Zoologe) (Heinrich Julius Hermann Ude; 1860–1941), deutscher Zoologe und Hochschullehrer
 Hermann Ude (Manager) (* 1961), Vorstand der Deutschen Post AG von 2008 bis 2011

Siehe auch:
 Hermann Uhde